1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Wittenbergen – dzielnica Hamburga

1 gmina w Niemczech:
 Wittenbergen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Zobacz też:
 Wittenberg
 Wittenberge